Iizuna steht für:
Iizuna (Nagano), Stadt in der Präfektur Nagano im Westen von Honshu, Japan
Iizuna Kōgen Sukī-jō, Skigebiet in der Präfektur Nagano
Iizuna-yama, Berg bei Nagano
Iizuna-Hochebene am Fuße des Berges